Feusi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Arnold Feusi (1912-1998), homme politique provincial canadien
Markus Feusi (né en 1968), rameur olympique suisse
Martina Feusi (née en 1974), bobbeuse olympique suissesse

Voir aussi
Patrice Feussi (né en 1986), joueur de football camerounais

Homonymie de patronyme